La energía negativa puede referirse a diferentes conceptos físicos:
 La energía negativa (física) que se refiere a diversas interpretaciones de fenómenos cuánticos;
 La masa negativa que es un concepto hipotético usado en física teórica;
 La energía oscura que es un tipo exótico de materia, que parece tener una presión negativa asociada a diferencia de la materia ordinaria.